RDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Roberts Field, Redmond / Bend (Oregon), Stati Uniti
 Il Rovescio della Medaglia – gruppo di rock progressivo
RDM – acronimo di Remote Device Management